Collegio elettorale di Lari – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Lari – collegio elettorale del Regno di Sardegna